Sasso puede referirse a:

 Gran Sasso, un macizo montañoso italiano;
 Sasso Marconi, municipio situado de la Provincia de Bolonia, en Emilia-Romaña, Italia.
 Sasso di Castalda, municipio de la provincia de Potenza, en Basilicata, Italia.